The Fool Circle — дванадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Dressed to Kill - 3:30
 Another Year - 3:28
 Moonlight Eyes - 3:33
 Pop the Silo - 3:18
 Let Me Be Your Leader - 3:49
 We Are the People - 3:33
 Every Young Man’s Dream - 3:16
 Little Part of You - 3:28
 Cocaine - 4:34
 Victoria - 3:19

Джерела 
 The Fool Circle  allmusic
 The Fool Circle  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth